

Film
 Diplomacy – film del 1916 diretto da Sidney Olcott
 Diplomacy – film del 1926 diretto da Marshall Neilan
 Diplomacy - Una notte per salvare Parigi (Diplomatie) – film del 2014 diretto da Volker Schlöndorff

Giochi
Diplomacy, gioco di strategia da tavolo
Diplomacy, videogioco sviluppato da Paradox Development Studio